O eco4planet, cujo nome tem origem em ecology for planet é um blog focado em eco-tecnologia, sustentabilidade e tecnologias verdes, que apresenta notícias e buscas no sistema Google Pesquisas Personalizadas como base.

Histórico
Criado em Abril de 2008 sob o nome GoogleNight, o site promove o uso de seu buscador de motor Google e a divulgação de notícias relacionadas ao meio ambiente. 

Citado entre os 88 truques para ganhar tempo com o Google pela Revista Info Exame de Setembro de 2008, atualmente contabiliza mais de 400 referências de outros sítios pela Internet, incluindo o programa televisivo Olhar Digital da Rede TV!, a Revista Planeta de Janeiro de 2010, UOL, Gizmodo, IDG Now!, iMasters, e outros.

Em 7 de Janeiro de 2009 foi realizado o lançamento de seu blog com notícias sobre tecnologia ligada a ecologia e matérias exclusivamente ecológicas, sendo também o canal por onde informa mudanças e novidades. 

Foi através desse canal que em 21 de Julho de 2009 realizou-se o anúncio da alteração de seu nome e endereço web para eco4planet, cuja sonoridade se utiliza do parônimo entre os termos em inglês four (número 4) e for (para), ou seja, o nome origina de ecology for planet. 

Em postagem datada de 5 de Agosto de 2009 o eco4planet anunciou que plantaria árvores de acordo com o número de acessos. Desde então centenas de árvores foram plantadas, número que cresce continuamente de forma automática com contador no topo do site.

Desde Março de 2015 o blog passou a ser a entrada do site, priorizando o material, mantendo o buscador com igual funcionamento através da caixa de busca no topo da página.

Ligações externas
 Site eco4planet.com
 Twitter @eco4planet
 Página no Facebook

Websites do Brasil